Maccioni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maccioni (1671–1753), italienischer Jesuit

 Giovanni Battista Maccioni († 1678), italienischer Komponist, Harfenist und Librettist 
 Migliorotto Maccioni (1732–1811), italienischer Jurist
 Sonia Maccioni (* 1966), italienische Marathonläuferin

en:Maccioni